Суланда:
 Суланда — река в Архангельской области, приток Пуи.
 Суланда — река в Вытегорском районе Вологодской области, приток Лемы.